Personen
 Alexander Lombardi, Duits librettist
 Alfonso Lombardi (ca. 1497-1537), Italiaans beeldhouwer
 Armando Lombardi (1905–1964), Vaticaans diplomaat
 Carlos Lombardi (1958-), Braziliaans acteur
 Claudio Lombardi, Italiaans motorcrosser
 Clyde Lombardi (1922-1978), Amerikaanse muzikant
 Cristiano Lombardi (1995-), Italiaanse voetballer
 Dean Lombardi (1958-), Amerikaans ijshockeyspeler
 Dino Lombardi (1990-), Italiaans motorcrosser
 Federica Lombardi (1989-), Italiaanse zangeres
 Federico Lombardi (1942-), Italiaanse geestelijke
 Felice Lombardi (1791–1863), Zwitsers politicus
 Filippo Lombardi (1956-), Zwitsers politicus
 Francisco José Lombardi (1947-), Peruviaans filmregisseur
 Franco Lombardi (1906–1989), Italiaanse filosoof
 Giannina Arangi-Lombardi (1891–1951), Italiaanse zangeres
 Giuseppe Lombardi, Italiaanse filmmaker
 Inés Lombardi (1958-), Braziliaanse kunstenares
 Lella Lombardi (1943-1992), Italiaanse racepiloot
 Louis Lombardi (1968-), Amerikaans acteur
 Luca Lombardi (1945-), Italiaanse componist
 Mark Lombardi (1951-2000), Amerikaanse kunstenaar
 Massimo Lombardi (1946-), Italiaanse oogheelkundige
 Matthew Lombardi (1982-), Canadese ijshockeyspeler
 Maximiliano Lombardi (1987), Uruguayaanse voetballer
 Mike Lombardi (1976), Amerikaans acteur
 Omar Lombardi (1989), Italiaans wielrenner
 Paolo Lombardi (1944), Italiaans acteur
 Roberta Lombardi (1973), Italiaanse politica
 Rodolfo Lombardi (1908-1985), Italiaanse cameraman
 Sarah Lombardi (1992), Duitse zangeres
 Steve Lombardi (1962), Amerikaans worstelaar
 Vince Lombardi (1913-1970), Amerikaanse American Football-trainer